Бра́ндыс — фамилия.

 Брандыс, Анатолий Яковлевич (1923—1988) — участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации.
 Брандыс, Казимеж (1916—2000) — польский писатель, сценарист и драматург, критик, педагог.
 Брандыс, Мариан (1912—1998) — польский прозаик, журналист и переводчик.